Canal Street, Site de Canal+ dédié aux cultures urbaines
 Canal Street (Manchester)
 Canal Street (La Nouvelle-Orléans)
 Canal Street (Manhattan)
 Canal Street (métro de New York), station de métro à Chinatown près de Manhattan, composée de :
 
 
 
 
 , une station sur la  à Mahattan
 , une station à Varick Street, Manhattan
 
 Canal Street (Hong Kong)
 , festival de jazz et de blues au sud de la Norvège

Odonyme se référant à un cours d'eau